Sülte steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Sülstorf in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Sülte (Sülstorf)
 einen ehemaligen Klosterbezirk in Hildesheim, siehe Sülte (Hildesheim)
 eine Autobahnbrücke bei Arnsberg, siehe Talbrücke Sülte
 eine frühere Form des Ortsnamens von Bad Sülze